

Li Jing 
 Li Csing (571–649), kínai tábornok a Tang-dinasztia korában
 Li Csing (916–961), Nan Tang uralkodója
 Li Csing, kínai mitológiai alak
 Li Csing (1970), kínai tornász, olimpikon
 Li Csing (1975), kínai asztaliteniszező
 Li Csing (1978), kínai színművész
 Li Csing (1991), kínai röplabdázó

Li Qing
 Li Csing (1972), kínai műugró
 Li Csing (1981), kínai festő